Е́нни, Йе́нни () — финское женское имя. Происходит от имени Иоанна.

 Юханссон, Йенни (род. 1977) — шведская ориентировщица, победительница чемпионатов мира по спортивному ориентированию.
 Йенни, Флориан (род. 1980) — швейцарский шахматист, гроссмейстер (2002).
 Каллур, Йенни (род. 1981) — шведская легкоатлетка.
 Вартиайнен, Йенни Мари (род. 1983) — финская поп-певица.
 Йенни, Эшлинн (род. 1985) — американская актриса.
 Вяхямаа, Енни (род. 1992) — финская фигуристка.

Женские имена
Страницы значений:Тёзки